Een verkeersweg:
 N786 (Frankrijk)
 N786 (Nederland), zie Provinciale weg 786

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing